Daniel Brown eller Danny Brown kan syfta på:
 Dan Brown, amerikansk författare
 Danny Brown (rappare)
 D. Russell Brown, amerikansk politiker
 Danny Joe Brown, amerikansk rockmusiker